Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 2018 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au .

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Aucune joueuse ne s'est réellement démarquée sur terre battue cette saison. Toutefois, la  mondiale Petra Kvitová semble en pôle position pour s'imposer à Paris avec deux titres acquis sur cette surface, à Prague et Madrid. D'autres joueuses sont également favorites. C'est le cas de l'Ukrainienne Elina Svitolina, titrée à trois reprises cette saison dont une fois sur ocre, à Rome, ou encore de la numéro 1 mondiale Simona Halep, finaliste dans la capitale italienne et qui court toujours derrière un titre du Grand Chelem après avoir été finaliste à deux reprises à Roland-Garros en 2014 et 2017 ainsi qu'à l'Open d'Australie en janvier. Ce Majeur est également l'occasion pour Serena Williams, retombée à la  place mondiale à la suite de sa grossesse qui l'a éloignée des courts pendant plus d'un an, de revenir à la compétition après un bref passage à Indian Wells et Miami en mars.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Catherine Bellis (blessure au coude), de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (blessure au dos), de la Polonaise Agnieszka Radwańska (blessure au dos), de la Portoricaine Mónica Puig (blessure à la hanche), de la Roumaine Monica Niculescu (blessure à la jambe) et de la Suissesse Timea Bacsinszky (blessure au mollet). 

Elles sont respectivement remplacées par Viktória Kužmová, Yanina Wickmayer, Mandy Minella, Duan Ying-Ying, Arantxa Rus et Dalila Jakupović.

Pendant le tournoi 
Vainqueur de l'édition précédente, Jeļena Ostapenko s'incline d'entrée contre la  mondiale Kateryna Kozlova. Elle devient la deuxième tenante du titre de l'ère Open à perdre dès son premier match à Paris après Anastasia Myskina en 2005.

Serena Williams, joueuse bénéficiant du statut de protect ranking cette année, annonce son forfait (blessure au niveau des pectoraux) quelques minutes avant son huitième de finale face à la  mondiale Maria Sharapova. C'est la première fois de sa carrière que l'Américaine déclare forfait durant un tournoi du Grand Chelem, hors forfait avant la compétition.

Lauréate 
La finaliste sortante Simona Halep s'adjuge le  titre de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem, après sa victoire contre Sloane Stephens. La Roumaine s'était auparavant inclinée en finale d'un Majeur à trois reprises, à Roland Garros en 2014 et 2017 et à l'Open d'Australie en début d'année.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2018

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2018
France Simple dames
Internationaux de France de tennis 2018